Albert Jones peut désigner:
 Albert F. A. L. Jones, un astronome néo-zélandais ;
 Albert M. Jones, major général américain.